Апостол Симон:
 Апостол Симон — первоначальное имя апостола, который был Иисусом Христом наречён Петром.
 Симон Кананит, тоже апостол, называемый Лукой Зилотом.